Sääsküla (Järva), plaats in Estland, gemeente Järva
 Sääsküla (Kose), plaats in Estland, gemeente Kose
 Sääsküla (Luunja), plaats in Estland, gemeente Luunja